A Maldives FA Cup é um torneio eliminatório de futebol masculino que ocorre nas Maldivas.

Campeões 
Lista de campeões:
1988: Club Valencia bt New Radiant
1989: New Radiant bt Victory SC
1990: Club Lagoons bt New Radiant
1991: New Radiant bt Club Lagoons
1992: Club Lagoons bt Club Valencia
1993: Victory SC bt Club Lagoons
1994: New Radiant bt Club Valencia
1995: Club Valencia 1-0 New Radiant
1996: New Radiant bt Victory SC
1997: New Radiant 2-0 Club Valencia
1998: New Radiant 1-0 Hurriyya SC
1999: Club Valencia 2-2 2-1 New Radiant
2000: Victory SC 3-0 Hurriyya SC
2001: New Radiant 1-1 2-0 Club Valencia
2002: Island FC 2-0 New Radiant
2003: Island FC 1-0 Club Valencia
2004: Club Valencia 2-0 Victory SC
2005: New Radiant 2-0 Club Valencia
2006: New Radiant 2-0 Club Valencia
2007: New Radiant 2-0 Club Valencia
2008: VB Sports 1-0 New Radiant
2009: Victory SC 2-0 VB Sports
2010: Victory SC 2-1 New Radiant
2011: VB Sports Club 6-4 (aet) Maziya S&RC
2012: Maziya S&RC 2-1 Club Eagles
2013: New Radiant 1-0 Maziya S&RC
2014: Maziya S&RC 0-0 New Radiant (aet, 4-3 pens)
2015: não realizado
2016: Club Valencia 3-1 TC Sports Club

Referências 

Futebol das Maldivas